Osoby o tym nazwisku:
 Kerstin Ahlqvist – szwedzka narciarka alpejska, olimpijka
 Thure Ahlqvist – szwedzki bokser, olimpijczyk